23 км,23-й киломе́тр — топоним в пост-СССР. 

 название населённых пунктов России

 23 км (Кемеровская область) — разъезд в Юргинском районе Кемеровской области.
 23 км (Оренбургская область) — разъезд в Соль-Илецком районе Оренбургской области/
 Путевая Усадьба 23 км,  23 км — упразднённый в 2001 году населённый пункт в Кольском районе Мурманской области. 
 название железнодорожных объектов

Азербайджан 
 23 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 551280
 23 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 556320

Грузия 
 23 км — пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 562711

Казахстан 
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 713810

Россия 
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 274358
 23 км — разъезд, Западно-Сибирская железная дорога, линия Юрга 1 — Топки, в Юргинском районе Кемеровской области. Код 870621
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 186534
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 205063
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 217732
 23 км — пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога, Мурманская область. Код 017158
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 588730
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 542417
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 516836
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 522517
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 510825
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 772946
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 794324
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 793641
 23 км — разъезд, Юго-Восточная железная дорога, линия Баженово — Асбест. Код 590478
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, линия Карталы 1 — ТОБОЛ-ЭКСПОРТ (РОССИЯ), Челябинская область. Код 816523
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги на однопутном электрифицированном перегоне Клубника — Еманжелинск. Код 804634

Украина 
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога, линия Ордовка — Змиев, Харьковская область. Код 442187

Донецкая республика 
 23 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 495061

Приднестровье 
 23 км — пассажирская платформа, Приднестровская железная дорога. Код 460077